Veitch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harry James Veitch
 James Herbert Veitch
 John Gould Veitch